Переу́лок Бесту́жева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Бестужева — улица в Липецке.

Украина 
 В Виннице:
 1-й Переулок Бестужева;
 2-й Переулок Бестужева.
 Переулок Бестужева — улица в Полтаве.

См. также 
 Бестужевская улица
 Улица Бестужевых